Найденов (Найдёнов) — болгарская и русская фамилия.

Известные носители 
 Найденов, Асен (1899—1995) — болгарский дирижёр. Народный артист Болгарии. Лауреат Димитровской премии (трижды). Герой Социалистического Труда НРБ.
 Найденов, Васил (род. 1950) — болгарский эстрадный певец и композитор.
 Найденов, Георги (1931—1970) — болгарский футболист.
 Найденов, Дмитрий Иванович (1835—1884) — русский врач-сифилидолог.
 Найденов, Калин Георгиев (1865—1925) — болгарский военачальник, генерал-лейтенант (1917), военный министр (1915—1918).

Найденова 
 Найденова, Александрина (род. 1992) — болгарская теннисистка.

См. также 
 Найденово — село в Болгарии.
 Найдёнов